Tomatenfisch steht für:
 eine Fischkonserve, Herings- oder Makrelenfilet in Tomatensoße
 einen Titel auf dem Album Inchtomanie (1992) von The Inchtabokatables
 das Aquaponik-Projekt ASTAF-PRO, siehe Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei#Projekt ASTAF-PRO (Tomatenfisch)